Karel Habsburški je lahko:

 Karel V. Habsburški, rimsko-nemški cesar (1516-1556)
 Karel II. Avstrijski, avstrijski nadvojvoda in vladar Notranje Avstrije (1564-1590)
 Karel II. Španski, španski kralj (1665-1700)
 Karel VI. Habsburški, rimsko-nemški cesar (1711-1740)
 Karel I., avstrijski cesar (1916-1918)